Дяченко Михайло Васильович (1910—1952) — член Української Головної Визвольної Ради (УГВР), крайовий провідник пропаганди ОУН, кавалер Срібного Хреста Заслуги, поет і публіцист.
 Дяченко Михайло — художник, 2D графік.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок